Calliopaea är ett släkte av snäckor som beskrevs av d'Orbigny 1837. Calliopaea ingår i familjen Stiligeridae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Säcktungor
Calliopaea